Berni ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Berni (1931–2017), paraguayischer Fußballspieler
 Antonio Berni (1905–1981), argentinischer Maler
 Domenico Berni Leonardi (* 1940), italienischer Bischof in Peru
 Francesco Berni (1497–1536), italienischer Dichter
 Franco Berni (* 1965), italienischer Rugbyspieler
 Friedrich Georg Berni (1900–1946), deutscher Nationalsozialist
 Mara Berni (* 1932),  italienische Schauspielerin
 Marcel Berni (* 1988), Schweizer Leichtathlet
 Tommaso Berni (* 1983), italienischer Fußballtorhüter

Siehe auch: 
Poggio Berni, Bernie, Berny